Sibylla steht für:

 Sibylla (Unternehmen), schwedisches Unternehmen

 steht im weiteren Sinn für

 Sibylle (Vorname), weiblicher Vorname
 (168) Sibylla, Asteroid
 Grube Sibylla, ehemaliges Braunkohlenbergwerk mit Brikettfabrik bei Frechen

Siehe auch:
 Sibilla
 Sibille
 Sibylle